Toepffer oder Töpffer ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Eduard Toepffer (1841–1924), deutscher Industrieller
 Christian Georg Toepffer (* 1941), deutscher Physiker
 Dirk Toepffer (* 1965), deutscher Politiker
 Fritz Toepffer (1878–1969), deutscher Richter
 Johannes Toepffer (1860–1895), deutscher Althistoriker
 Oscar Toepffer (1896–1982), deutscher Jurist
 Richard Toepffer (1840–1919), deutscher Industrieller
 Rodolphe Töpffer (1799–1846), französischsprachiger Schweizer Zeichner und Novellist
 Wolfgang-Adam Töpffer (1766–1847), Schweizer Maler

 der Name einer adligen, Thüringer Familie von Töpffer

Siehe auch:
 Villa Toepffer, Fachwerkvilla im Magdeburger Stadtteil Stadtfeld Ost, Wohnhaus von Richard Toepffer
 Toepffers Park, private Parkanlage in der Stadt Magdeburg, 1884 auf Veranlassung von Richard Toepffer entstanden
 Töpfer